D323 (Maine-et-Loire), een departementale weg in het Franse departement Maine-et-Loire
 D323 (Sarthe), een departementale weg in het Franse departement Sarthe